Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 174 dans le monde.

 Route fédérale 174, en Allemagne
 BR-174 au Brésil
 New York State Route 174 aux États-Unis
 Route régionale 174 en Finlande
 Route nationale 174 en France